Schaarste
Stijn Schaars, een Nederlands voetballer
Peter Kleine Schaars, een Nederlands musicus
Verzorgingsplaats De Schaars, een verzorgingsplaats bij het Nederlands Schaarsbergen